Jonathan Marray e Frederik Nielsen eram os atuais campeões, mas decidiram não jogar juntos. Marray jogou ao lado de Colin Fleming, mas perderam para Robert Lindstedt e Daniel Nestor na terceira rodada. Nielsen jogou ao lado de Grigor Dimitrov, mas perderam para Julien Benneteau e Nenad Zimonjić na segunda rodada.

Bob Bryan e Mike Bryan conquistaram o título, derrotando Ivan Dodig e Marcelo Melo na final por 3–6, 6–3, 6–4, 6–4.

Cabeças de chave

  Bob Bryan /  'Mike Bryan (Campeões)
  Marcel Granollers /  Marc López (Primeira rodada)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (Terceira rodada)
  Leander Paes /  Radek Štěpánek (Semifinais)
  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Terceira rodada)
  Robert Lindstedt /  Daniel Nestor (Quartas de final)
  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Terceira rodada)
  Mahesh Bhupathi /  Julian Knowle (Quartas de final)

<ol start=9>
  Colin Fleming /  Jonathan Marray ''(Terceira rodada)
  Santiago González /  Scott Lipsky ''(Segunda rodada)
  Julien Benneteau /  Nenad Zimonjić ''(Quartas de final)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (Final)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut ''(Segunda rodada)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin ''(Semifinais)
  Łukasz Kubot /  Marcin Matkowski ''(Terceira rodada)
  Treat Conrad Huey /  Dominic Inglot ''(Terceira rodada)

Qualifying

Chave

Finais

Metade superior

Seção 1

Seção 2

Metade inferior

Seção 3

Seção 4

Ligações externas
 Chave de duplas

D
Torneio de Wimbledon - Duplas masculinas